Надежда Колева (Хасково, 1. фебруар 1982) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Супер е животът}- (2004)

Видеографија

Тв верзије 

Рођени 1983.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи